Pojem dvorec může znamenat:

 dvorec – typ sídla. Od toho místní názvy:
 Dvorec (Nepomuk), část města Nepomuk v okrese Plzeň-jih
 Dvorec (Borovany), část města Borovany v okrese České Budějovice
 Dvorec (Chyše), část obce Chyše v okrese Karlovy Vary
 Dvorec (Radhostice), část obce Radhostice v okrese Prachatice
 Dvorec (Dub), část obce Dub v okrese Prachatice
 Dvorec (okres Bánovce nad Bebravou), obec v okrese Bánovce nad Bebravou na Slovensku
 Dvorec (Ivančiná), část obce Ivančiná v okrese Turčianske Teplice na Slovensku
 Guttmanov Dvorec, část obce Boľ v okrese Trebišov na Slovensku
 Rodrovský Dvorec, dvůr čp. 19 v obci Hamry v okrese Klatovy
 hřiště pro některé druhy sportů: 
 tenisový dvorec – tenisové hřiště
 badmintonový dvorec
 volejbalový dvorec
 antukový dvorec
 travnatý dvorec
 prsní dvorec – část prsu

Související články 
 množné číslo – viz rozcestník Dvorce
 dvůr
 dvorek
 Petrodvorec – v letech 1944–2009 název ruského města Petěrgofu

Externí odkazy